Takuan puede referirse a:
 Takuan, encurtido tradicional japonés hecho de rábano daikon; 
 Takuan Sōhō (1573-1645), monje zen; o
 Takuan Seiyo, escritor estadounidense (pseudónimo).